Cristián VI (Copenhague, 30 de noviembre de 1699 - Hørsholm, 6 de agosto de 1746) fue rey de Dinamarca y de Noruega (1730 - 1746). Era el hijo mayor de Federico IV y de Luisa de Mecklemburgo-Güstrow.

Es recordado sobre todo por su gobierno de carácter religioso. Era un devoto del pietismo e introdujo duras leyes de corte clerical que lo convirtieron en uno de los monarcas más impopulares de la historia de Dinamarca. Impulsó el comercio y la industria, siguiendo criterios mercantilistas franceses y evitando conflictos exteriores, con lo que alcanzaría gran auge el comercio marítimo.

Biografía 
El príncipe Cristián se mostró escandalizado con la vida bígama de su padre Federico IV. Cuando éste murió, Cristián accedió al trono, y una de sus primeras acciones fue el desconocimiento del testamento de su padre, quitándole a la viuda Ana Sofía Reventlow una parte considerable de su herencia, y desterrándola de la corte.

Su época estuvo marcada en sus inicios por un retroceso económico, por lo que abolió las reformas de su padre de 1730. Los campesinos habían aprovechado la reforma de Federico IV y, desligados de los tiránicos propietarios de las tierras, una buena parte de ellos había migrado a las ciudades. Las presiones de los propietarios fueron en aumento al ver disminuir la mano de obra, y el rey instauró el domicilio forzado (stavnsbåndet) en 1733. La nueva ley prohibió a los campesinos entre 14 y 36 años abandonar la propiedad donde habían nacido.

En la política exterior, Cristián VI se mostró prudente y prefirió la neutralidad en los conflictos en el extranjero. Ello ocasionó el crecimiento sustancial del comercio, y la fundación de varias compañías. Para asegurar un precio elevado para el cereal danés, en 1735 prohibió la importación de granos. Esto fue una medida especialmente dura para Noruega, que dependía del cereal importado. En 1736 se fundó el Kurantbank, institución que expedía billetes, que fomentaba el intercambio económico y que fue el precursor del actual Danmarks Nationalbanken.

En oposición al carácter viajero de su padre, Cristián VI permaneció la mayor parte de su reinado en el país, a excepción de un solo viaje a Noruega y otro a los ducados de Schleswig-Holstein. Era profundamente religioso, tímido, introvertido e intolerante, además de que padecía de una débil salud. La monotonía privaba en su corte; sólo se tocaba música religiosa y no se permitía el baile. Prohibió las diversiones en día domingo. En 1735 expidió una ordenanza religiosa represora que obligaba a la población a plegarse a los dictados religiosos, so pena de ser castigado con multas o ser prisionero en picotas. En 1736 introdujo la confirmación como un sacramento de la Iglesia de Dinamarca. Su política pietista influyó en la poesía danesa de la época, en la que destacó Hans Adolph Brorson.

Para enfatizar su dignidad de monarca absoluto, proyectó la construcción de varios edificios de prestigio. Entre 1732 y 1742 se remodeló el palacio de Christianborg hasta convertirlo en un magnífico edificio barroco. Entre 1734 y 1736 se construyó, bajo sus órdenes, el Eremitagen, un palacio que era utilizado en los banquetes después de las actividades de caza, en las que el rey participaba en ocasiones. También se edificó ep Palacio de Hirschholm entre 1737 y 1739, que sería la residencia de verano de los reyes. Las construcciones fueron subsidiadas con las cuotas del Oresund, y acabaron por deteriorar las finanzas del estado.

En 1746 falleció Cristián VI. Fue sepultado en la catedral de Roskilde. En su tumba se levantó un sarcófago neoclásico, esculpido por Johannes Wiedewelt por órdenes de la reina viuda y colocado en la catedral en 1777. El sarcófago representó el inicio del neoclasicismo en Dinamarca.

Familia 
En 1721 se casó con Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach. De este matrimonio nacieron:

 Federico (1723-1766): sucedió a su padre como rey de Dinamarca y Noruega.
 Luisa (1724).
 Luisa (1726-1756): duquesa de Sajonia-Hildburghausen como la primera esposa del duque Ernesto Federico III.

Ancestros 

Reyes de Dinamarca del siglo XVIII
Reyes de Noruega del siglo XVIII
Reyes de Dinamarca de la casa de Oldemburgo
Kobmendenses
Duques de Holstein (casa de Oldemburgo)
Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)
Condes de Oldemburgo